Sezon (2016) był 86. edycją Veikkausliiga – najwyższej klasy rozgrywkowej w Finlandii. Sezon rozpoczął się 2 kwietnia, a zakończył się 23 października 2016. W rozgrywkach brało udział 12 zespołów. Rywalizacja odbywała się systemem kołowym. Tytuł zdobyła drużyna IFK Mariehamn, dla której był to 1. tytuł w historii.

Drużyny
Po sezonie 2015 stawkę drużyn opuścił ostatni w tabeli zespół - , a także przegrany meczu barażowego o udział w Veikkausliiga - . W ich miejsce w lidze pojawiły się zespoły - , a także zwycięzca baraży .

Tabela

Wyniki spotkań

Mecze 1–22

Mecze 23–33

Baraże o Veikkausliigę 

W dwumeczu barażowym o udział w rozgrywkach Veikkausliigi sezonu 2017 zagrały: 11. drużyna Veikkausliigi –  – i 2. drużyna Ykkönen – . Zespół Inter Turku zapewnił sobie utrzymanie w najwyższej klasie rozgrywkowej w Finlandii zwyciężając 2:0.

Najlepsi strzelcy

Zobacz też 
 Veikkausliiga

Przypisy 

2016 w piłce nożnej
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Finlandii
2016 w Finlandii